

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Pociejewo – część miasta Łomża
 Pociejewo – część miasta Siemiatycze
 Pociejewo – część wsi Podgórze w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Pociejewo – część wsi Czarnocin w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica

Zobacz też 
 Pociejów